Great Lakes steht für:

 Great Lakes, Gruppe von fünf Seen in Nordamerika, siehe Große Seen
 Great Lakes (Illinois), Ort im Lake County
 African Great Lakes, Seen beim Großen Afrikanischen Grabenbruch, siehe Afrikanische Große Seen
 Great Lakes Aircraft Company, US-amerikanischer Kleinflugzeughersteller
 Great Lakes Insurance, britisches Versicherungsunternehmen
 Great Lakes Motor Cars Corp., US-amerikanischer Automobilhersteller, siehe GLMC

Siehe auch:
 Great Lake